East Fourth Street Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 East Fourth Street Historic District (Cleveland, Ohio), NRHP-ID: 87001179
 East Fourth Street Historic District (Cincinnati, Ohio), NRHP-ID: 88000078